JIU est un sigle qui peut désigner :
 , une unité des Nations unies qui a pour objectif d'améliorer l'efficacité du fonctionnement administratif et financier du système des Nations unies et, à cette fin, elle peut procéder à des enquêtes et des investigations sur place ;
 , une université en ligne à but lucratif qui proposaot des diplômes en éducation et en commerce, active de 1993 à 2015.

Jiu est un nom qui peut désigner :
 Jiu, une rivière du sud de la Roumanie.